Axhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Axhausen (1877–1960), deutscher Zahnmediziner
 Kay Axhausen (* 1958), deutscher Verkehrswissenschaftler